Partito Rivoluzionario dei Lavoratori – partito politico dell'Argentina
Partito Rivoluzionario dei Lavoratori – partito politico della Namibia
Partito Rivoluzionario dei Lavoratori – partito politico del Regno Unito